

Toponyme 
Moder désigne :
 Moder, une rivière et un affluent du Rhin ;
 Moderfeld, le hameau de la commune de Zittersheim où elle prend source ;
 Val-de-Moder, une commune nouvelle qu'elle traverse.

Patronyme 

 Paul Moder (1896-1942), un homme politique, membre du parti nazi.

Autre 
Moder peut aussi désigner :
 moder, une forme d'humus.

Voir aussi 
 Moderbach, un ruisseau à l'origine de la Zinsel du Nord
 Moderbach, un affluent de l'Albe